Aici sunt indicate toate creaturile care apar în Duel Masters:

Duel Masters